Швайко Людмила Іванівна — українська докторка біологічних наук, винахідниця.
 Швайко Микола Йосипович (1935—2000) — український радянський діяч, шахтар, Герой Соціалістичної Праці (30.03.1971). Депутат Верховної Ради УРСР 8-го скликання.